ciò che è pertinente alla Mongolia
 appartenente al gruppo etnico dei mongoli
 lingua mongola

Altri progetti